Paredes steht für:
 Paredes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern sieh dort
 Paredes Rota dos Moveis, portugiesisches Radsport-Team, siehe LA Aluminios-Metalusa

Paredes ist der Name folgender 

Orte in Portugal:
 Paredes, Stadt im Norden Portugals
 Paredes (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Norden Portugals
 Paredes da Vitória, untergegangene Hafenstadt in Portugal, heutiger Ortsteil der Stadt Pataia im Landkreis Alcobaça
 Paredes do Bairro, Gemeinde in Portugal
 Paredes Secas, Gemeinde im Norden Portugals

weiterer Orte:
 Paredes (Angola), Gemeinde im angolanischen Kreis Dembos
 Paredes (Cuenca), Gemeinde in der spanischen Province Cuenca

Siehe auch:
 Parede, Gemeinde im Kreis Cascais